Land, das meine Sprache spricht ist der Titel zweier Verfilmungen der Erzählung Der zwanzigste Juli von Alexander Lernet-Holenia:

 Land, das meine Sprache spricht (1959)
 Land, das meine Sprache spricht (1980)